Турнір проводився вперше. 

Андреа Петкович здобула свою першу перемогу в турнірі WTA з  2015 року, здолавши в фіналі  Маяр Шеріф з рахунком 6–1, 6–1. Шеріф стала першою єгипетською фіналісткою турніру WTA.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Winners Open - Singles